Сектоведение:

 Сектоведение — междисциплинарная отрасль знаний, занимающаяся изучением сект.
 Сектоведение. Тоталитарные секты — книга российского исследователя сект А. Л. Дворкина.